Prva hrvatska košarkaška liga za sezonu 2006/07. (A-1 HKL 2006/07.) je najviše hrvatsko košarkaško natjecanje u sezoni 2006./07.

Sudionici 
U sezoni 2006/07. nastupaju sljedeće momčadi:
Alkar - Sinj
Borik-Puntamika - Zadar
Cedevita - Zagreb
Dubrava - Zagreb - Dubrava
Dubrovnik - Dubrovnik
Kvarner - Rijeka
Svjetlost Brod - Slavonski Brod
Šibenik - Šibenik
Osijek 2006. - Osijek

Klubovi koji igraju NLB ligu (igrat će drugi dio sezone):
Split - Split
Zadar - Zadar
Cibona - Zagreb 
Zagreb - Zagreb

Natjecateljski sustav 
U regularnom dijelu sezone sudjeluje 8 momčadi. Svaka momčad dvaput igra protiv one druge, jednom u gostima i jednom kod kuće. Nakon 19 odigranih kola, 4 najbolje momčadi nastavljaju u A-1 Ligi prvaka, dok ostatak momčadi igra A-1 Ligu za ostanak. 

U nastavku natjevanja A-1 Lige za Prvaka momčadima se pridružuju NLB ligaši; Zadar, Cibona, Split i Zagreb. U tom djelu sezone ponovo se je odigralo 19 kola i sada 4 prvoplasirane momčadi odlaze u polufinale. U polufinalu dolazi do križanja momčadi tako da prvoplasirana momčad igra s četvrtom, a drugoplasirana s trećeplasiranom.

U ligi za ostanak sudjeluje 5 momčadi. Svaka momčad igra najmanje dva puta s onom drugom, jednom u gostima i jednom kod kuće. Najbolje 4 momčadi ostaju u A-1 Ligi, dok zadnja momčad prvenstva odlazi u kvalifikacije. U kvalifikacijama sudjeluje zadnja momčad lige za ostanak i pobjednici A-2 HKL 2006/07. kako se sustav natjecanja proširuje za sezonu 2007./08., najbolje 2 momčadi kvalifikacija odlaze u A-1 ligu. Tako ćemo u sezoni 2007./08. imati u A-1 ligi deset momčadi umjesto devet.

Tablica

Boje 
 - momčadi koje odlaze u A-1 Ligu za Prvaka
 - momčadi koje su prošle u polufinale natjecanja
 - momčadi koje odlaze u kvalifikacije za A-1 ligu

A-1 liga

Liga za prvaka

Liga za ostanak

Doigravanje

Kvalifikacije za A-1 ligu

Klubovi u međunarodnim natjecanjima 
 Euroliga
 Cibona VIP, Zagreb
 NLB liga
 Split Croatia osiguranje, Split
 Zadar, Zadar
 Cibona VIP, Zagreb
 Zagreb, Zagreb

Unutarnje poveznice 
 A-2 liga 2006./07. 
 B-1 liga 2006./07.
 Kup Krešimira Ćosića 2006./07.
 NLB liga 2006./07.
 A-1 liga žene 2006./07.

Vanjske poveznice

Izvori 
 hrt.hr, wayback arhiva A-1 liga
 hrt.hr, wayback arhiva drugi dio prvenstva
 kosarka.org, statcentar 

2006/07
m-1-A-1